Евгения Янчулева е българска просветна деятелка от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Евгения Янчулева, по баща Ракиджиева, е родена в 1875 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. Сестра е на Фания Ракиджиева. Завършва в 1887 година с първия випуск Солунската българска девическа гимназия „Свето Благовещение“. Става учителка и преподава в различни градове в Македония. Открива неделно училище в Прилеп и така подпомага ограмотяването на възрастното население.

В учебната 1890/1891 година става директорка на Прилепското българска девическо училище, наследявайки Захария Мирчева. Остава 13 години в училището, като работи като директорка до учебната 1901/1902 година. По време на нейното директорство се отваря III клас в учебната 1896/1897 година и училището става пълна прогимназия.

Женена е за доктор Йордан Янчулев и е майка на политика Методи Янчулев и икономиста Борис Янчулев.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Прилеп
Янчулеви
Български учители
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български имигранти от Македония в София
Директори на Прилепското българско девическо класно училище